Sai (eiland), een eiland in de Nijl in Soedan
 Sai (Frankrijk), een gemeente in het departement Orne, Frankrijk
 Sai (heilige), een Perzisch woord voor heilige
 Sai (Japan), een gemeente in de Japanse prefectuur Aomori
 Sai (personage), een personage uit de manga- en animeserie Naruto
 Sai (Pupuan), een bestuurslaag in Indonesië
 Sai (rivier), een rivier in India 
 Sai (Soromandi), een bestuurslaag in Indonesië
 Sai (wapen), een wapen gebruikt in sommige gevechtssporten
 Sai (volk), een Centraal-Aziatisch volk van voor de jaartelling
 Shirdi Sai Baba
 Sathya Sai Baba

SAI is een afkorting die de volgende zaken kan betekenen:

 Stan Ackermans Instituut, een technisch instituut in het Nederlandse Eindhoven
 Silent Aircraft Initiative, een samenwerkingsverband tussen universiteiten waarin aan geruisloze vliegtuigen gewerkt wordt
 Saisiyat, een Austronesische taal in Taiwan